Vinařice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vinařice, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Vinařice, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Vinařice, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem
Vinařice, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale